Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1964 was de 6e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 18 april tot en met 28 april 1964 in Zuid-Vietnam werd gespeeld. Israël en Birma werden beide winnaar van het toernooi, in de finale werd het 0–0. Maleisië werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1964
Voetbal in Vietnam
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Vietnam